Creve Coeur ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Creve Coeur (Illinois)
 Creve Coeur (Missouri)
 Creve Coeur Township (St. Louis County, Missouri)

Siehe auch:
 Crèvecœur

en:Creve Coeur